Suadicani ist der Familienname von

 Carl Ferdinand Suadicani, (* 1758; † 1824), Arzt im Gebiet des heutigen Schleswig-Holsteins.
 Victor Moritz Waldemar Suadicani, (* 1847; † 1926), deutscher Architekt.